Шехтман

 Шехтман Елі (1908—1996) — єврейський письменник на ідиші.
 Шехтман Лев Шулімович (1951) — американський театральний режисер і актор єврейського походження, родом з України.
 Шехтман Малка Йосипівна (1939—1006) — радянська та російська актриса театру та кіно.
 Шехтман Мануїл Йосипович (1900—1941) — маляр-монументаліст
 Шехтман Микола Абрамович (1936) — російський вчений в області лексикології та семантики